YHP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poplar Hill (Ontario) (Canada)